Aminata Touré er navnet på flere personer:

 Aminata Touré (senegalesisk politiker) (født 1962) – senegalesisk politiker og tidligere premierminister
 Aminata Touré (tysk politiker) (født 1992) – tysk politiker for De Grønne